Bahnhof Hagenow kann folgendes meinen:

 Bahnhof Hagenow Land
 Bahnhof Hagenow Stadt